Georges Wolinski (1934-2015), un dessinateur de presse français, époux de Maryse Wolinski
 Maryse Wolinski (1943-2021), une journaliste et écrivain française, épouse de Georges Wolinski.